Oppenord est le nom de famille de :
 Alexandre-Jean Oppenord (1639-1715), ébéniste français d'origine hollandaise ;
 Gilles-Marie Oppenord (1672-1742), architecte et décorateur français, fils du précédent.